Шерије може да се односи на:

 Шерије (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен
 Шерије (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара